

Prénom 
Alick est un prénom.

Toponyme

 Rivière Alick, un affluent de la rive sud de la rivière du Sud (Montmagny) (versant de la rive sud du fleuve Saint-Laurent) coulant dans Saint-Paul-de-Montminy et de Notre-Dame-du-Rosaire, dans la MRC de Montmagny, dans Chaudière-Appalaches, au Québec, au Canada.